De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1989 bij de mannen werden voor de 88e keer gehouden. De Amerikaan Michael Chang won het toernooi door in de finale de Zweed Stefan Edberg met 6-1, 3-6, 4-6, 6-4 en 6-2 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finaleronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1989